Tártagos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Coronilla scorpioides; o
 el nombre común de la planta Euphorbia lathyris.